Yguazú puede referirse a:

 Yguazú, localidad del Paraguay;
 Río Yguazú, curso de agua del Paraguay;
 Central hidroeléctrica Yguazú, también en Paraguay.